Technicolor peut désigner :
 Technicolor,  un procédé pour les films en couleur
 Technicolor Motion Picture Corporation, l'entreprise pionnière du procédé technicolor
 Technicolor SA, une  entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de vidéo et d'image numérique et anciennement dénommée Thomson.
 , une théorie physique.